

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Kaletówka – część wsi Nowe Rybie w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Kaletówka – część wsi Tylmanowa w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Ochotnica Dolna
 Kaletówka – kolonia wsi Zagaje w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów